GMAC steht als Abkürzung für:

 Galois Message Authentication Code, eine Variante des Galois/Counter Mode zur Authentifikation
 General Motors Acceptance Corporation, früherer Name von Ally Financial
 Glycidyltrimethylammoniumchlorid

G. Mac steht für:
 Spitzname von Graeme McDowell (* 1979), nordirischer Golfer

Abkürzung